

Localidades

Country Club Hills (Illinois)
Country Club Hills (Missouri)

Ver também

Desambiguações de topônimos